Příjmení Larsen nosí více osobností:

 Bent Larsen (1935–2010) – dánský šachista
 Larsenova hra
 Carl Anton Larsen (1860–1924) – norský cestovatel
 Eirik Larsen (* 1976) – norský sportovec kajakář, olympijský vítěz
 Henning Larsen (1925–2013) – dánský architekt
 Henrik Larsen (* 1966) – dánský fotbalista
 Hjalmar Riiser-Larsen (1890–1965) – norský letec, polárník, podnikatel a voják
 Ingrid Larsenová – více nositelek
 Jens Stryger Larsen (* 1991) – dánský fotbalista
 Johannes Anker Larsen (1874–1957) – dánský spisovatel
 Marianne Larsenová – dánská spisovatelka
 Marit Larsen (* 1983) – norská textařka a zpěvačka
 Otto Nyholm Larsen (1922–2007) – americký sociolog
 Poul-Erik Høyer Larsen (* 1965) – dánský badmintonista
 Preben Elkjær Larsen (* 1957) – dánský fotbalista
 Ralph S. Larsen (1938–2016) – americký manažer
 Roald Larsen (1898–1959) – norský rychlobruslař
 Samuel Larsen (* 1991) – americký herec a zpěvák
 Thøger Larsen – dánský spisovatel

Podobné příjmení 
 Larson
 Larsson

Dánská příjmení
Norská příjmení